Jakobsberg kan syfta på:

Geografi

Sverige

Filipstads kommun 
 Jakobsbergs gruva – ett malmfält i Nordmarks socken

Gnesta kommun
Jakobsbergs gård, Gnesta kommun – en herrgård och ett tidigare säteri i Björnlunda socken

Gotlands kommun
 Jacobsberg – en trädgård, gravmonument och före detta utkikstorn i Follingbo socken

Järfälla kommun
 Jakobsbergs församling – en tidigare församling i Stockholms stift 1992–2010
 Jakobsbergs distrikt – ett distrikt i Järfälla kommun och Stockholms län 2016–
 Jakobsbergs tingsrätt – en tidigare tingsrätt 1977–2000
 Jakobsberg – en kommundel
 Jakobsbergs Centrum – ett köpcentrum i Jakobsberg
 Jakobsberg (pendeltågsstation) – en station på Stockholms pendeltågsnät
 Jakobsbergs folkhögskola – en folkhögskola på Folkhögskolevägen 1, i kommundelen Jakobsberg. Skolan, som grundades 1919, är inhyst i byggnaderna som hörde till gården Jakobsbergs säteri från 1600-talet
 Jakobsbergs kvarn – en tidigare väderkvarn på gravfältet, den s.k. Kvarnbacken, ca 600 m söder om Jakobsbergs folkhögskola i Jakobsberg
 Jakobsbergs simhall – en simhall på Mjölnarvägen 3 i Jakobsberg, Järfälla kommun
 Jakobsbergs sjukhus – ett sjukhus på Birgittavägen 4 i Jakobsberg, Järfälla kommun
 Jakobsbergs sporthall – hemmaplan för bland annat Järfälla Basket och Järfälla IBK
 Jakobsbergs säteri, Järfälla kommun – en gård som uppfördes vid mitten av 1600-talet på den gamla bondbyn Vibbles ägor i Järfälla socken
 Jakobsbergs GoIF – en idrottsförening

Stockholms kommun
 Jakobsbergs malmgård – en tidigare malmgård vid Hornstull, nu på Skansen
 Jakobsbergs gård – en gård i stadsdelen Bredäng 
 Jakobsberg – tidigare namn mellan 1926 och 1956 på stadsdelen Bredäng
 Jakobsbergsgatan – en gata i stadsdelen Norrmalm

Uddevalla kommun
 Jakobsberg, Uddevalla – en stadsdel i Uddevalla

Västerås kommun
 Jakobsberg-Pettersberg – stadsdel i Västerås